Соревнования по борьбе на поясах на XXVII Всемирной летней Универсиаде прошли с 7 по 9 июля. Всего было разыграно 19 комплектов наград.

Соревнования по борьбе на поясах в стиле «корэш» (куреш) будут организованы в соответствии с самым последним техническим регламентом Международной федерации объединённых стилей борьбы (FILA), а соревнования по борьбе на поясах в вольном стиле – в соответствии с самым последним техническим регламентом Международной ассоциации борьбы на поясах (IBWA).

Соревнования в вольном стиле проводятся по олимпийской системе. Любой спортсмен, проигравший финалисту, имеет возможность побороться за бронзовую медаль в утешительном турнире. В каждой весовой категории будут вручены две бронзовые медали.

Каждый поединок длится 4 минуты. В случае равенства очков даётся 30 секунд для определения победителя через короткий захват. Если борец превзойдёт соперника на 6 или более очков, то победа будет присвоена ему автоматически.

Соревнования в стиле «корэш» проводятся также по олимпийской системе. Проигравшие борцы в полуфиналах занимают третье место. Финалисты соревнований оспаривают первое и второе места. Борцы борются только с завязанными кушаками. Продолжительность схватки – 4 минуты.

Медали

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий зачёт 

Сводная таблица результатов по итогам 19 из 19 соревнований. Официальный результат.

Ссылки 
Борьба на поясах — Подробное расписание
Официальный сайт Универсиады 2013
Борьба на поясах на сайте Универсиады
Летняя Универсиада 2013 — Академическая гребля — Техническое руководство

Соревнования на летней Универсиаде 2013
Борьба на поясах